

Hymnes et chansons 
 La Marseillaise, titre de l'hymne national de la République française. Sur sa musique on trouve :
 La Marseillaise de la Commune, hymne national de la Commune de Paris écrite par Madame Jules Faure en 1871.
 La Marseillaise anticléricale, écrite par Léo Taxil en 1881.
 La Marseillaise des travailleurs, hymne national russe de 1917 à 1918.
 La Marseillaise des Blancs, chanson de 1793 créée en réponse à la Marseillaise révolutionnaire.
 La Marseillaise du Dahomey, chanson militaire coloniale.
 La Marseillaise de l'Internationale, hymne de l'Internationale ouvrière écrite par Eugène Pottier en 1871 dont la musique fut changée par Pierre Degeyter dans les années 1880 pour devenir L'Internationale.
 La Marseillaise, chanson antimilitariste de Léo Ferré publiée dans l'album Cette chanson (1967), parfois intitulé La Marseillaise

Films 
 La Marseillaise, film de Henri Desfontaines de 1920.
 Naissance de la Marseillaise, moyen-métrage de Jacques Séverac de 1935 sur la création de l'hymne par Rouget de L'Isle à Strasbourg.
 La Marseillaise, film de Jean Renoir en 1938, retraçant la genèse de l'hymne.

Littérature 

 La Marseillaise, livre de Marc-Édouard Nabe paru en 1989.

Journaux 
 La Marseillaise, journal quotidien de Marseille.
 La Marseillaise, journal fondé par Henri Rochefort pendant le Second Empire.

Navires 
 La Marseillaise, croiseur cuirassé cuirassé de la marine française lancé en 1900 ;
 La Marseillaise, paquebot des Messageries maritimes de 1949 ;
 La Marseillaise, croiseur de la marine française coulé lors du sabordage de la flotte à Toulon en 1942.

Autres 
 Le Départ des volontaires de 1792 aussi appelée La Marseillaise, une des quatre grandes sculptures de l'Arc de triomphe de l'Étoile à Paris, œuvre de François Rude
 Mondial La Marseillaise, un des plus grands tournois mondiaux de pétanque organisé à Marseille par le journal éponyme.
 Le gratte-ciel à Marseille, de  de haut et , crée par l'architecte Jean Nouvel
 Le Grand Prix La Marseillaise, anciennement La Marseillaise jusqu'en 1991, course cycliste, créée en 1980, disputée chaque année dans le département des Bouches-du-Rhône et organisée par le journal homonyme.

Notes et références 

Homonymie de titre